Skymaster kan referere til

 Douglas C-54 Skymaster – et firemotors propeldrevet transportfly fra USA (1942)
 Cessna 337 Skymaster – et tomotors propeldrevet fly af Cessna (1964)